Даджуан Майкл Саммерс (; родился 24 января 1988 года в Балтиморе, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Галатасарай».  Был выбран на драфте НБА 2009 года во 2-м раунде под общим 35-м номером клубом «Детройт Пистонс».

Карьера 
Даджуан Саммерс вырос в Балтиморе. В 2006 стал игроком года в Балтиморе, выступая за баскетбольную команду старшей школы Макдоно, в составе которой набирал в среднем за игру по 20 очков и 11 подборов.

В 2006 году Даджуан поступил в университет Джорджтауна, баскетбольная команда которого всегда имела очень серьёзную репутацию в американском студенческом баскетболе. Его выпускниками в своё время были будущие легенды НБА — Патрик Юинг, Дикембе Мутомбо, Алонзо Моурнинг и Аллен Айверсон.
  
В «Хойяс» Саммерс выступал вместе с Джеффом Грином и Роем Хиббертом — известными баскетболистами, которые ныне успешно выступают в НБА в составе «Бостона» и «Индианы» соответственно.

В первом сезоне за «Джорджтаун» Даджуан приносил команде 9,1 очка + 3,7 подбора + 1,0 передачи за игру, а в последнем сезоне ему удалось набирать уже 13,6 очка + 4,1 подбора + 1,2 передачи + 1,1 перехвата, при реализации 38,5 % из-за дуги. В 2007 году «Джорджтаун» играл в Финале Четырёх NCAA, но проиграл команде «Огайо Стэйт».

В 2009-м году Саммерс был задрафтован под общим 35-м номером клубом «Детройт Пистонс». В первом сезоне Даджуан отыграл за «Поршней» 44 матча в НБА, в среднем проводя на паркете 9,2 минуты. В сезоне 2009/2010 Даджуан приносил «Детройту» 3 очка + 1 подбор в среднем за матч.

Самым успешным периодом Саммерса в НБА стал сезон 2011/2012 годов. Тогда, выступая за «Шарлотт», он проводил на паркете 13,9 минуты за матч, выйдя 6 раз в старте и набирая 4,5 очка + 1,5 подбора за игру.

Саммерс избирался на Матч Всех Звезд Д-Лиги в 2013 году, и в том же году вошёл в третью символическую пятерку Лиги Развития.

31 июля 2013 года Даджаун Саммерс подписал контракт с киевским клубом «Будивельник». В составе киевского клуба Саммерс стал чемпионом Украины и победителем национального Кубка, дойдя также с командой до 1/4 Еврокубка. В финале Кубка Украины Даджуан принес «строителям» в матче против «Донецка» 25 очков, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата. Среди всех игроков плей-офф Суперлиги 2013/2014 Даджуан стал лидером по рейтингу эффективности (19,2), третьим подбирающим (8,0) и четвёртым скорером (16,2) матчей постсезона. Финальную серию чемпионата против «Химика» Даджуан провёл с показателем рейтинга полезности в 24,5 балла.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Сиена»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Галатасарай»